Umleitung steht für:

 Umleitung, eine Maßnahme der Verkehrslenkung
 E-Mail-Umleitung, Weitersenden empfangener E-Mails
 Umleitung (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1945)